Рио Салинас има више значења:

 Рио Салинас (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Салинас (Сан Агустин Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Салинас (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Салинас (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику